Фро́ловское — остановочный пункт / пассажирская платформа на главном ходу Октябрьской железной дороги (Ленинградское направление Мосузла) в городском округе Клин Московской области. 

Находится рядом с деревней Мисирёво на открытом полевом пространстве. Ранее рядом с платформой располагался охраняемый железнодорожный переезд. На данный момент он разобран, автомобили пересекают железнодорожное полотно по построенному путепроводу.
 
На о.п. имеется две посадочные боковые платформы. Переход между платформами осуществляется по деревянным настилам. Турникетами не оборудована.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 

Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Клин